Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Marty Riessen e Dick Stockton che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6-4, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

 Bob Lutz /  Stan Smith (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1977